Un laqueur est une personne qui pratique le métier d'enduire des laques. Le mot peut aussi faire référence à :

 Thomas W. Laqueur, (1945-), historien de la médecine et de la sexualité américain.
 Walter Laqueur, (1921-2018), historien et éditorialiste politique allemand naturalisé américain.

Voir aussi

Références